Le Verrier désigne deux cratères distincts situés sur la Lune et la planète Mars : 

Le Verrier (cratère lunaire)
Le Verrier (cratère martien)